são-sebastianense – abitanti di São Sebastião do Rio Preto
são-sebastianense – abitanti di São Sebastião do Umbuzeiro